Картмазово:

 Картмазово — село во Владимирской области;
 Картмазово — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области;
 Картмазово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.